Csehország
 Vysoká, település a Bruntáli járásában
 Vysoká, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Vysoká, település a Mělníki járásban
 Vysoká, település a Svitavyi járásban
 Vysoká nad Labem, település a Hradec Králové-i járásban
 Vysoká u Příbramě, település a Příbrami járásban
 Vysoká, Stará Voda településrésze a Chebi járásban
 Szlovákia
 Hegyeshely (1899-ig Viszoka, szlovákul Vysoká nad Kysucou), község a Zsolnai kerületben, a Csacai járásban
 Magas (1899-ig Viszoka, szlovákul: Vysoká), község az Eperjesi kerület Kisszebeni járásában
 Magaslak (1891-ig Viszoka, szlovákul: Vysoká), község a Besztercebányai kerületben, a Selmecbányai járásban